Hockley (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
Hockley (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Hockley County, een county van de Amerikaanse staat Texas